De Rally van Canada 1977, officieel 5ème Critérium Molson du Québec, was de 5de editie van de Rally van Canada en de achtste ronde van het Wereldkampioenschap Rally in 1977. Het was de 49ste rally van het FIA Wereldkampioenschap Rally.

Resultaten en rangschikking

Statistieken

Constructeurskampioenschap

Externe links
 Rallybase.nl 5ème Critérium Molson du Québec
 Juwra.com Critirium Quebec 1977

Can
Sport in Quebec (provincie)